

Patronyme
 Igor Mendjisky, acteur français.
 Maurice Mendjizky, artiste français.
 Serge Mendjisky, peintre et photographe français.

Homonymie
Homonymie de patronyme